Christoffel I van Denemarken, koning van Denemarken (1252-1259)
 Christoffel I van Baden, markgraaf van Baden (1475-1515)